peut désigner :

 , en français film Les Aventuriers de l'arche perdue, un film réalisé par Steven Spielberg en 1981 ;
 , l'adaptation en jeu vidéo du film publié sur Atari 2600 en 1982 ;
 , la bande originale également tiré du film, publiée en 1981.